Wittkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Wittkopf (* 1966), deutscher Maler
 Rudolf Wittkopf (1933–1997), deutscher Schriftsteller und Übersetzer